Niemcy:
 Vahlberg – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wolfenbüttel

Osoby:
 Jürgen Vahlberg – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Valberg